Trnovče est un toponyme qui peut désigner :
Trnovče, un village de Serbie situé dans la municipalité de Petrovac na Mlavi, district de Braničevo ;
Trnovče, une localité de Serbie située dans la municipalité de Velika Plana, district de Podunavlje.